MPI — многозначная аббревиатура:
 Message Passing Interface — программный интерфейс (API) для передачи информации, который позволяет обмениваться сообщениями между процессами, выполняющими одну задачу.
 Multi Point Interface — многоточечный коммуникационный интерфейс, применяемый в оборудовании Simatic для создания промышленных сетей.
 Multi Point Injection (распределённый впрыск или многоточечный впрыск) — в инжекторной системе подачи впрыск топлива в воздушный поток осуществляется специальными форсунками — инжекторами. Каждый цилиндр обслуживается отдельной изолированной форсункой во впускном коллекторе вблизи впускного клапана.
  — крупное венгерское текстильное предприятие.